Avenches, ancien Bailliage bernois (1536-1798) 
 Avenches, ancien district du canton de Vaud (1798-2007) 
 Avenches, commune suisse du canton de Vaud
 Avenches, localité suisse de la commune d'Avenches.